Остёр — село в Смоленской области России, в Рославльском районе. Расположен в южной части области в 10 км к северо-западу от Рославля, на автодороге  Орёл—Витебск. Железнодорожная станция (остановочный пункт) «Остёр» на магистрали Рига—Орёл. 
Население — 1,902 тыс. жителей (2007 год). До 2004 года было посёлком городского типа.
Центр Остёрского сельского округа.

История 
Возник на основе полустанка Васьково железной дороги Рига-Орёл в 1919 году на торфоболоте Остёр. С 1949 года – посёлок городского типа, с 2004 – село.

Экономика 
Рославльское торфопредприятие, основная деятельность - производство торфа и изделий из него (брикеты, горшочки и пр.) Для вывозка торфа с участка добычи используется узкоколейная ветка. Хлебокомбинат. Рославльская ДСПМКа,деятельность организации - производство асфальтобетонного покрытия.

Ссылки 
 Энциклопедия Смоленской области
 Узкоколейная железная дорога Рославльского торфопредприятия на «Сайте о железной дороге»

Населённые пункты Рославльского района
Бывшие посёлки городского типа Смоленской области